Ricardo Rivero Ortega (Palencia, 1969) es un jurista español, catedrático de derecho administrativo y actual rector de la Universidad de Salamanca..

Biografía 
Estudió Derecho en la Universidad de Salamanca, cursando el quinto año de la Licenciatura como becario Erasmus en la Universidad de Ámsterdam (Holanda). Posteriormente se doctoró, tras estancias investigadoras en la Universidad de Friburgo (Alemania). También ha realizado estancias como profesor o investigador invitado en la Universidad de Paris X-Nanterre (Francia) y en el Instituto de investigación para la Administración pública de Speyer (Alemania). .

Ha sido docente e investigador invitado de las universidades de Buenos Aires (UBA), Nacional Autónoma de México (UNAM), Universidade de São Paulo (USP), Universidad del Rosario de Colombia (URosario), Universidad Nacional de La Plata en Argentina (UNLP), Universidad Nacional del Rosario en Argentina (UNR), Universidad Nacional del Litoral en Argentina (UNL) y Universidad Nacional de Costa Rica (UNA). Es profesor honorario de la Universidad de La Plata (Argentina) y de la (UNPHU) de Santo Domingo. Doctor honoris causa por las universidades Nacional Autónoma de México, Nacional de Córdoba (Argentina), Mackenzie (Brasil), Panamá,
Tecnológica de Santiago de los Caballeros (República Dominicana), Mayor de San Marcos (Perú) y San Agustín de Arequipa (Perú). Además, ha recibido diversos premios dentro del ámbito de la investigación y otras condecoraciones instituciones en España y América Latina. Recientemente ha participado en la cumbre Education and Innovation Summit impulsada por la Comisión Europea en Bruselas y ha sido nombrado miembro de la Comisión General de Codificación, órgano superior colegiado de asesoramiento a la ministra de Justicia del Gobierno de España. . Así mismo, ha pasado a formar parte de
la Comisión sobre Educación Internacional de HACU (Hispanic Association of Colleges and Universities) por un período de tres años  y de la Comisión Nacional para la Conmemoración del bicentenario de la Policía Nacional .

Es autor de 38 libros y más de cien trabajos de investigación que se pueden consultar en la base de datos Dialnet. Su producción total científica engloba casi 200 publicaciones. Sus especialidades son el derecho administrativo económico, la regulación, el régimen local y la innovación aplicada a las instituciones administrativas. Así mismo, ha dirigido cerca de 40 tesis doctorales, ha participado en numerosos proyectos de innovación docente y en 25 proyectos de investigación con convocatorias competitivas de administraciones y entidades públicas y privadas.. Su dedicación al derecho administrativo iberoamericano se traduce en la publicación de diversos manuales junto a profesores nacionales en Brasil, Colombia, Ecuador, República Dominicana, Paraguay, Costa Rica y El Salvador. Además, ha participado en procesos de reforma legislativa y modernización de la administración en varios de estos países, asesorando a gobiernos y cámaras legislativas en Argentina, Colombia, República Dominicana o Paraguay (entre otros). Desde 2020 es director de la Revista Documentación Administrativa (fundada en 1958) y codirector del Anuario Iberoamericano de Derecho administrativo. Además participa en los consejos asesores y editoriales de múltiples revistas científicas de derecho: Revista Jurídica de Castilla y León, Revista de Estudios Locales, Revista Iberoamericana de Gobiernos locales, Revista Eurolatinoamericana de Derecho administrativo, Revista Iberoamericana de Derecho administrativo y Regulación, Revista Acta judicial (entre otras). Desde el 2021 es académico correspondiente de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Buenos Aires..

En el ámbito de la gestión universitaria, ha servido como defensor del universitario (2005-2009), cargo para el que fue elegido por mayoría absoluta del claustro de la Universidad de Salamanca, y ejerció como decano de la Facultad de Derecho desde mayo de 2012 a mayo de 2017. Fue elegido rector a finales de 2017, siendo reelecto en diciembre de 2021.

Su mandato como rector de la Universidad de Salamanca se caracteriza por la defensa de la Universidad como servicio público. Sostiene que las universidades, además de ser transmisoras y productoras de conocimiento, deben involucrarse en la mejora de su entorno social más próximo. Defiende la necesidad del humanismo en las aulas universitarias y el papel de la Universidad de Salamanca como puente académico entre Europa y Latinoamérica, en la conmemoración de los 800 años de historia de esta universidad, la más antigua de las de habla hispana, que continúa impartiendo su magisterio desde 1218. 

Desde el 2019 figura entre las 25 personas más influyentes en España en el área de Educación (en el puesto número 14), también entre las 25 personas más influyentes de Castilla y León (en el puesto 23) y entre las 500 personas más influyentes de todo el país (en el puesto 283), todo ello según el estudio "Los 500 españoles más influyentes" de la Fundación Marqués de Oliva.

Obra 
 La gestión de los fondos de recuperación por las entidades locales, CEMCI, Granada, 2022.
 El futuro de la universidad, Ediciones Universidad de Salamanca, Salamanca, 2021.
Responsabilidad personal de autoridades y empleados públicos, el antídoto de la arbitrariedad, Iustel, Madrid, 2020.
 Derecho administrativo, Tirant lo Blanch, Valencia, 2019. 
 ¿Para qué sirve el Derecho?, Porrúa, México, 2018. 
 Derecho administrativo económico, Marcial Pons, Madrid, 2018. 
 Innovación y gobiernos locales (con Valentín Merino Estrada), Inap, Madrid, 2014. 
 La necesaria innovación en las instituciones administrativas, Inap, Madrid, 2012. 
 El expediente administrativo, Aranzadi, Pamplona, 2008. 
 Instituciones administrativas, desarrollo y control de la corrupción, Granada, 2005. 
 El Estado de Derecho latinoamericano, Salamanca, 2003. 
 El Estado vigilante, Tecnos, Madrid, 1999. 
 Administraciones públicas y Derecho privado, Marcial Pons, Madrid, 1998.

Distinciones 
 Cruz Distinguida de 1ª Clase de la Orden de San Raimundo de Peñafort del Ministerio de Justicia (España)
 Presea DR. François Julien-Laferrière de la Asociación Internacional de Derecho Administrativo. 
 Medalla al Mérito Policial con distintivo blanco del Ministerio del Interior (España)
 Premio de investigación "Colección de Estudios 2009" del Consejo Económico y Social de Castilla y León.
 Medalla Isidro Fabela de la Universidad Nacional Autónoma de México. 
 Doctor Honoris Causa por la Universidad Nacional Autónoma de México. 
 Doctor Honoris Causa por la Universidad Tecnológica de Santiago de los Caballeros (UTESA, República Dominicana).
Profesor Honorario de la Universidad Central del Ecuador (UCE, República del Ecuador)
Consejero Honorario de la Universidad Andina Simón Bolívar (USAB, Bolivia)
Miembro del Consejo de La Crónica de la Ciudad de México (CCCM, México)
Doctor Honoris Causa por la Barra Interamericana de Abogados AC. (BIA, México)
Doctor Honoris Causa por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM, Perú)
Doctor Honoris Causa por la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa (UNSA, Perú) 
Condecoración Francisco Garcia Calderón y Landa del Ilustre Colegio de Abogados de Lima-Sur (CALSUR, Perú)
Doctor Honoris Causa por la Universidad de Panamá (UP)
Doctor Honoris Causa por la Universidad Nacional de Córdoba (Argentina)
Doctor Honoris Causa por la Universidad Mackenzie (São Paulo, Brasil)
Medalla de Colegiado de Honor, Colegio Oficial de Gestores Administrativos de Castilla y León
Distinción Colegiado de Honor, Colegio Oficial de Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales de la provincia de Zamora

Referencias 

Catedráticos de universidades de España
Rectores de la Universidad de Salamanca